Charmaine Smith (bowls) – australijska paraolimpijka, medalistka z 1976 roku w dziedzinie bowls.
 Charmaine Smith (rugby) – nowozelandzka zawodniczka rugby ur. w 1990 roku.